Trudi steht für einen Vornamen; bedeutende Namensträger:
 Trudi Canavan (* 1969), australische Fantasy-Schriftstellerin
 Trudi Dicks (* 1940), namibische Künstlerin
 Trudi Gerster (1919–2013), Schweizer Märchenerzählerin, Schauspielerin und Politikerin
 Trudi Roth (1930–2016), Schweizer Schauspielerin
 Trudi Schoop (1903–1999), Schweizer Tänzerin
 Trudie Styler (* 1954), britische Schauspielerin und Filmproduzentin

Trudi steht für:
 Trudi, einen Hersteller von Plüsch- und Kuscheltieren mit Sitz in Italien und Vertrieb in Deutschland

TRuDi steht für:
 Transparenz- und Displaysoftware, eine spezielle Anzeigemöglichkeit zu Detailinformationen für Endverbraucher beim Smart Meter 

Siehe auch:
Rudi & Trudi
Trudy